

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Русские названия взяты на сайте www.agbina.com. См. раздел «Ссылки»

A

 Archidendron alatum de Wit	
 Archidendron alternifoliolatum (T.L.Wu) I.C.Nielsen	
 Archidendron apoense (Elmer) I.C.Nielsen	
 Archidendron arborescens (Kosterm.) I.C.Nielsen	
 Archidendron aruense (Warb.) Dewit

B
 Archidendron balansae (Oliv.) I.C.Nielsen	
 Archidendron baucheri (Gagnep.) I.C.Nielsen	
 Archidendron beguinii de Wit	
 Archidendron bellum Harms
 Archidendron bigeminum (L.) I.C.Nielsen	
 Archidendron borneense (Benth.) I.C.Nielsen	
 Archidendron brachycarpum Harms	
 Archidendron brevicalyx Harms	
 Archidendron brevipes (K.Schum.) Dewit	
 Archidendron bubalinum (Jack) I.C.Nielsen

C
 Archidendron calliandrum de Wit	
 Archidendron calycinum Pulle	
 Archidendron chevalieri (Kosterm.) I.C.Nielsen	
 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen	
 Archidendron cockburnii I.C.Nielsen	
 Archidendron conspicuum (Craib) I.C.Nielsen	
 Archidendron contortum (C.Mart.) I.C.Nielsen	
 Archidendron cordifolium (T.L.Wu) I.C.Nielsen	
 Archidendron crateradenum (Kosterm.) I.C.Nielsen

D	
 Archidendron dalatense (Kosterm.) I.C.Nielsen

E
 Archidendron eberhardtii I.C.Nielsen	
 Archidendron ellipticum (Blanco) I.C.Nielsen

F
 Archidendron fagifolium (Miq.) I.C.Nielsen	
 Archidendron falcatum I.C.Nielsen	
 Archidendron fallax Harms	
 Archidendron forbesii Baker f.

G	
 Archidendron glabrifolium (T.L.Wu) I.C.Nielsen	
 Archidendron glabrum (K.Schum.) Lauterb. & K.Schum.	
 Archidendron glandulosum Verdc.	
 Archidendron globosum (Blume) I.C.Nielsen	
 Archidendron glomeriflorum (Kurz) I.C.Nielsen	
 Archidendron gogolense (Lauterb. & K.Schum.) Dewit	
 Archidendron grandiflorum (Benth.) I.C.Nielsen

H	

 Archidendron harmsii Malme	
 Archidendron havilandii (Ridl.) I.C.Nielsen	
 Archidendron hendersonii (F.Muell.) I.C.Nielsen	
 Archidendron hirsutum I.C.Nielsen	
 Archidendron hispidum (Mohlenbr.) Verdc.	
 Archidendron hooglandii Verdc.

J	
 Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen

K
 Archidendron kalkmanii (Kosterm.) I.C.Nielsen	
 Archidendron kerrii (Gagnep.) I.C.Nielsen	
 Archidendron kinubaluense (Kosterm.) I.C.Nielsen
 Archidendron kubaryanum (Warb.) Schumann & Lauterb.	
 Archidendron kunstleri (Prain) I.C.Nielsen

L

 Archidendron laoticum (Gagnep.) I.C.Nielsen	
 Archidendron lovelliae (Bailey) I.C.Nielsen	
 Archidendron lucidum (Benth.) I.C.Nielsen	
 Archidendron lucyi F.Muell.

M
 Archidendron megaphyllum Merr. & L.M.Perry	
 Archidendron merrillii (J.F.Macbr.) I.C.Nielsen	
 Archidendron microcarpum (Benth.) I.C.Nielsen	
 Archidendron minahassae (Koord.) I.C.Nielsen	
 Archidendron molle (K.Schum.) Dewit	
 Archidendron monopterum (Kosterm.) I.C.Nielsen	
 Archidendron mucronatum Harms	
 Archidendron muellerianum (Maiden & R.T.Baker) Maiden & B
 Archidendron multifoliolatum (H.Q. Wen) T.L. Wu	
 Archidendron muricarpum (Kosterm.) Verdc.

N
 Archidendron nervosum de Wit	
 Archidendron novo-guineense (Merr. & L.M.Perry) I.C.Nielsen

O	
 Archidendron occultatum (Gagnep.) I.C.Nielsen		
 Archidendron oppositum (Miq.) I.C.Nielsen

P	
 Archidendron pachycarpum (Warb.) Dewit		
 Archidendron pahangense (Kosterm.) I.C.Nielsen		
 Archidendron palauense (Kaneh.) I.C.Nielsen		
 Archidendron parviflorum Pulle		
 Archidendron pauciflorum (Benth.) I.C.Nielsen		
 Archidendron pellitum (Gagnep.) I.C.Nielsen		
 Archidendron poilanei (Kosterm.) I.C.Nielsen		
 Archidendron ptenopum Verdc.

Q	

 Archidendron quocense (Pierre) I.C.Nielsen

R	
 Archidendron ramiflorum (F.Muell.) Kosterm.		
 Archidendron robinsonii (Gagnep.) I.C.Nielsen		
 Archidendron royenii Kosterm.		
 Archidendron rufescens Verdc.

S	

 Archidendron sabahense I.C.Nielsen		
 Archidendron scutiferum (Blanco) I.C.Nielsen	
 Archidendron sessile (Scheff.) Dewit		
 Archidendron syringifolium (Kosterm.) I.C.Nielsen

T		
 Archidendron tenuiracemosum Kaneh. & Hatus.		
 Archidendron tetraphyllum (Gagnep.) I.C.Nielsen		
 Archidendron tjendana (Kosterm.) I.C.Nielsen		
 Archidendron tonkinense I.C.Nielsen		
 Archidendron trichophyllum (Kosterm.) I.C.Nielsen	
 Archidendron trifoliolatum de Wit	
 Archidendron triplinervium (Kosterm.) I.C.Nielsen	
 Archidendron turgidum (Merr.) I.C.Nielsen

U	
 Archidendron utile (Chun & F.C.How) I.C.Nielsen

V	
 Archidendron vaillantii (F.Muell.) F.Muell.

W	
 Archidendron whitei I.C.Nielsen

X	
 Archidendron xichouense (C. Chen & H. Sun) X.Y. Zhu

Y	
 Archidendron yunnanense (Kosterm.) I.C.Nielsen

Примечания

Ссылки 
 http://www.agbina.com 
Архидендрон
Архидендрон